Anton Dolenc (inženjer)
Anton Dolenc (liječnik)
Anton Dolenc (časnik i putopisac)